Sant Alexandre Papa.
 Sant Alexandre de Roma, un dels Set Germans Sants, suposats fills de Felicitat de Roma
 Sant Alexandre de Viena.
 Alexandre el carboner, bisbe.
 Sant Alexandre de Jerusalem.
 Alexandre I d'Alexandria''', patriarca d'Alexandria.